Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Спартак

Ву́лиця Спартака, Вулиця Спартаківська — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Спартака — вулиця в місті Дніпро
 вулиця Спартака — вулиця в місті Дрогобич
 вулиця Спартака — вулиця в місті Кривий Ріг
 вулиця Спартака — вулиця в місті Миколаїв
 вулиця Спартака — вулиця в місті Павлоград
 вулиця Спартака — вулиця в місті Первомайськ
 вулиця Спартака — вулиця в місті Полтава
 вулиця Спартака — вулиця в місті Харків

Вулиця Спартаківська 

 вулиця Спартаківська — вулиця в місті Бердичів
 вулиця Спартаківська — вулиця в місті Запоріжжя
 вулиця Спартаківська — вулиця в місті Київ
 вулиця Спартаківська — вулиця в місті Краматорськ
 вулиця Спартаківська — вулиця в місті Одеса

Колишні назви 

 вулиця Спартака — колишня назва вулиці Павла Полуботка в місті Лебедин
 вулиця Спартака — колишня назва вулиці Михайла Борейка у місті Рівне
 вулиця Спартака — колишня назва вулиці Червоної калини у місті Суми

Вулиця Спартаківська 

 вулиця Спартаківська — колишня назва вулиці Вадима Гетьмана у місті Біла Церква
 вулиця Спартаківська — колишня назва вулиці Степана Чобану у місті Миргород